Cremersia kan syfta på:

 Cremersia (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Cremersia (växter) – ett släkte växter